Пантано, Джорджо (род. 1979) — итальянский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Пантано, Харлинсон (род. 1988) — колумбийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Пантано, Эдоардо (1842—1932) — итальянский политический деятель.

Примечания